Жуковщина — топоним:

Белоруссия 
 Жуковщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Жуковщина — агрогородок в Дятловском районе Гродненской области.
 Жуковщина — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Жуковщина — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Жуковщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Жуковщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Жуковщина — село в Козелецком районе Черниговской области.